Kleisloot (Harkstede)
Kleisloot (Groningen)